Die Saison 1961/62 war die zehnte reguläre Saison der Western Hockey League (WHL). Meister wurden die Edmonton Flyers.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Winnipeg Warriors stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Victoria Cougars wurden nach Los Angeles, Kalifornien, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Los Angeles Blades.
 Die San Francisco Seals wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Modus 
In der Regulären Saison wurde die Liga in zwei Divisions (Northern und Southern) aufgeteilt. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Erstplatzierten direkt für das Halbfinale qualifiziert waren. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen

Northern Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Southern Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Literatur

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1961
Eishockeysaison 1961/62